Montenegro deltog i de olympiska sommarspelen 2012 som ägde rum i London i Storbritannien mellan den 27 juli och den 12 augusti 2012.

Montenegro deltog för andra gången i de olympiska spelen som självständig nation. Man vann sin första olympiska medalj, genom att vinna silver i damernas handbollsturnering.

Medaljörer

Boxning 

Herrar

Friidrott

Förkortningar
Notera – Placeringar gäller endast den tävlandes eget heat
Q = Kvalificerade sig till nästa omgång via placering
q = Kvalificerade sig på tid eller, i fältgrenarna, på placering utan att ha nått kvalgränsen
NR = Nationellt rekord
N/A = Omgången inte möjlig i grenen
Bye = Idrottaren behövde inte delta i omgången

Herrar
Fältgrenar

Damer
Bana och väg

Handboll 

Damer

Gruppspel

Slutspel

Judo

Herrar

Segling

Herrar

M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;

Skytte

Vattenpolo

Referenser

2012 i Montenegro
2012
Nationer i olympiska sommarspelen 2012